Bardo — pessoa que transmite estórias e lendas em forma de poema.
 Bardo (classe de personagem) — de videojogos
 The Bard — obra literária em poesia de Thomas Gray
 Bardo (budismo) — designação do budismo tibetano dada aos estado de existência
 Bardos — comuna francesa da Aquitânia
 Bardo (banda) — banda britânica

Ver também 
 Museu Nacional do Bardo — em Tunes, capital da Tunísia